Köppen är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Köppen (1822–1898), tysk jurist
 Friedrich Köppen (1775–1858), tysk filosof
 Jens Köppen (född 1966), östtysk, senare tysk roddare
 Johann Heinrich Justus Köppen (1755–1791), tysk filolog
 Kerstin Köppen (född 1967), tysk roddare
 Peter von Köppen (1793–1864), rysk geograf och etnograf
 Wladimir Köppen (1846–1940), tysk-rysk meteorolog, klimatolog och botaniker
 Wolfgang Koeppen (1906–1996), tysk författare

Se även 
 Köppens klimatklassifikation – klimatklassifikationssystem utvecklat av Wladimir Köppen
 Köppen (ätt) – en adlig ätt